Palacios Apostólicos Pontificios, Palacios del Papa o Palacio Papal puede referirse a:
 Palacio Apostólico Vaticano
 Palacio de Letrán
 Palacio del Quirinal
 Palacio Papal de Viterbo
 Palazzo Soliano o Palacio de Orvieto -catedral de Orvieto-
 Palacio de Castelgandolfo
 Palacio Papal de Aviñón
 Palacio de Peñíscola
 Castillo Sant'Angelo